Ціціанов — прізвище представників грузинського княжого роду Цицишвілі, які прийняли російське підданство.

 Ціціанов Олександр Костянтинович (1850-1885) — революціонер-народник.
 Ціціанов Єгор Павлович — російський письменник і перекладач.
 
 Ціціанов Іван Давидович — російський генерал-майор, георгієвський кавалер
 Ціціанов Михайло Дмитрович (1765-1841) — сенатор Російської імперії.
 Ціціанов Павло Дмитрович (1754-1806) — військовий діяч, генерал від інфантерії.

Див. також 
 Цицишвілі (значення)